Маркварт — німецьке прізвище.

 Георг Маркварт — скульптор, який працював у Галичині.

Німецькі прізвища